Pahoa bedeutet:
 Pāhoa – hawaiischer Holzdolch
 Pāhoa (Hawaiʻi) – Ort im Verwaltungsbezirk (district) Puna auf der Insel Hawaiʻi